

Toponymes 
 Teng (滕國) était un État des périodes des Printemps et des Automnes et des Royaumes combattants de la Chine antique ;
 Le xian de Teng (藤县) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Teng est la transcription EFEO du sinogramme 鄧 (chinois traditionnel), 邓 (chinois simplifié), qui est transcrit Deng en pinyin
 Teng une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Bengbis.

Patronyme 
 Huo-Tu Teng (1911–1978) est un ichtyologiste taïwanais ; 
 Shang-Hua Teng, chercheur en informatique sino-américain ;
Yeohlee Teng, créatrice de mode américaine.

Homonymie de toponyme